Ел Тромпиљал има више значења:

 Ел Тромпиљал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тромпиљал (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику